Wienbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Wienbeck (1876–1949), deutscher Volkswirt, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Martin Wienbeck (1936–2005), deutscher Gastroenterologe

Wienbeck bezeichnet:

 Wienbeck (Fluss), einen Zufluss des Scharmbecker Bachs in Osterholz-Scharmbeck